Amstel Gold Race 2021 var den 55:e upplagan av det nederländska cykelloppet Amstel Gold Race. Tävlingen genomfördes den 18 april 2021 med start i Valkenburg och målgång i Berg en Terblijt. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av belgiska Wout van Aert från stallet Jumbo-Visma.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Amstel Gold Race 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Nederländerna